Althea Gibson ha battuto in finale Darlene Hard 3-6, 6-1, 6-2.

Teste di serie 

 Althea Gibson (Campionessa)
 Dottie Knode (quarti di finale)
 Ann Haydon (terzo turno)
 Maria Bueno (quarti di finale)

 Janet Hopps (primo turno)
 Sally Moore (quarti di finale)
 Christine Truman (quarti di finale)
 Beverly Fleitz (quarti di finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

U.S. National Championships 1958